Gavazzi ist der Name folgender Personen:

 Alessandro Gavazzi (1809–1889), italienischer römisch-katholischer Theologe
 Francesco Gavazzi (* 1984), italienischer Radrennfahrer
 Mattia Gavazzi (* 1983), italienischer Radrennfahrer
 Pierino Gavazzi (* 1950), italienischer Radrennfahrer

Gavazzi heißen auch folgende Unternehmen:

 Carlo Gavazzi Holding AG, ein Schweizer Automatisierungstechnikhersteller
 Carlo Gavazzi Space S.p.A., ein italienisches Raumfahrtunternehmen, das aus der Carlo Gavazzi Gruppe hervorgegangen ist